Boissières (Gard)
 Boissières (Lot)
ook:
gemeenten met La Boissière